Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Baccanello e Chris Guccione che hanno battuto in finale Johan Landsberg e Filip Prpic 6-3, 7-62.

Teste di serie 

 Grégory Carraz /  Michaël Llodra (semifinali)
 Marcel Granollers /  Uros Vico (semifinali)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)
 Santiago González /  Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2006